Knack steht für:

 ein Kartenspiel, siehe Schwimmen (Kartenspiel)
 The Knack, US-amerikanische Band
 Knack (Zeitschrift), belgisches Nachrichtenmagazin
 Knack (Computerspiel)
 Knack 2, Computerspiel
 Knack Point, Landspitze im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Knack Productions, japanisches Animationsstudio

Knack ist der Familienname folgender Personen:

 Alia Knack (* 2003), deutsche Springreiterin
 Andreas Knack (1886–1956), deutscher Krankenhausdirektor und Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft
 Olga Brandt-Knack (1885–1978), deutsche Politikerin (SPD), MdHB und MdB
 Peter Knack (1938–1976), deutscher Badmintonspieler

Siehe auch:

 Knak (Begriffsklärung)
 Knaak (Begriffsklärung)